Osiedle Kościuszki w Głogowie
 Osiedle Kościuszki w Jaworznie
 Osiedle Kościuszki w Kielcach
 Osiedle Kościuszki w Olsztynie
 Osiedle Kościuszki w Pszowie
 Osiedle Kościuszki w Szydłowcu
 Osiedle Kościuszki w Wyszkowie
 Osiedle Kościuszki w Zielonej Górze

Kościuszki